E56 oder E 56 steht für:
 Europastraße 56, eine Fernstraße von Nürnberg in Bayern nach Sattledt in Österreich
 HMS E56, ein britisches U-Boot
 Mangelerkrankung, Sonstige Vitaminmangelzustände nach dem ICD-10-Code

E56